Сизикова — название населённых пунктов в России:
 Сизикова — деревня в Пригородном районе Свердловской области.
 Сизикова — деревня в Исетском районе Тюменской области.